Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe organizowane corocznie przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (Eesti Võrkpalli Liit) dla estońskich męskich klubów siatkarskich.

W latach 1948-1990 rozgrywki odbywały się w ramach Estońskiej SRR.

Triumfatorzy

Puchar Estońskiej SRR

Puchar Estonii od uzyskania niepodległości w 1991

Bibliografia 
 

!